Nederlandse Gebarentaal
Noordgastransport